Појам  може да се односи на:
Денвер, град у САД у држави Колорадо.
Денвер (Ајова), град у САД у држави Ајова
 Денвер (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Денвер (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Денвер (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Денвер (Северна Каролина), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Денвер, последњи диносаурус, анимирана серија